Sierakowscy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Sierakowscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Sierakowscy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki
 Sierakowscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki